Баррі Болтон () — англійський мірмеколог, провідний фахівець з класифікації, систематики та таксономії мурашок.

Біографія 
У 1971—2004 рр. працював у Британському музеї природознавства (Лондон). Член Королівського ентомологічного товариства Лондона. Відомий своїми роботами про африканських мурах та трьома великими монографіями, в яких дав повний огляд усіх мурах світової фауни, включаючи визначник, каталог видів та нову реклассифікацію (1994, 1995, 2003). За книгу 1994 року (ілюстрований визначник родів мурах світу) Болтон отримав нагороду Ассоціації американських видавців у категорії біологічних наук (1994 Winner of the Professional/Scholarly Publishing Award of the Association of American Publishers, Biological Science Category). Його ревізия триби Dacetini (2000) включає опис великої кількості нових для науки видів мурах в одній роботі (454 нових видів у книзі 2000 року обсягом більше ніж 1000 сторінок).

Визнання 
На честь Б. Болтона названо близько 20 видів та родів мурах.

 Anochetus boltoni
 Anomalomyrma boltoni
 Boltonidris
 Boltonimecia
 Cataulacus boltoni
 Chimaeridris boltoni
 Cryptomyrmex boltoni
 Daceton boltoni
 Leptanilla boltoni
 Loweriella boltoni
 Meranoplus boltoni
 Monomorium boltoni
 Myrmecina boltoni
 Myrmica boltoni
 Nylanderia boltoni
 Pheidole boltoni
 Plagiolepis boltoni
 Polyrhachis boltoni
 Pristomyrmex boltoni
 Proceratium boltoni
 Stigmatomma boltoni
 Strumigenys boltoni
 Tetramorium boltoni

Основні праці 
Автор близько 100 наукових статтей, книг та монографій, в тому числі:

Книги 
  [Second edition: 1996.]
 {{книга
|автор = Bolton, B.
|назва = Identification guide to the ant genera of the world
|місце = Cambridge, Mass.
|видавництво = Harvard University Press
|рік = 1994|том = 
|сторінок = 222
|isbn = 0-674-44280-6
 {{книга
|автор = Bolton B.
|назва = A new general catalogue of the ants of the world
|місце = Cambridge, Mass.
|видавництво = Harvard University Press
|рік = 1995|том = 
|сторінок = 504

Статті 
 Bolton, B. 1969. Male of Paedalgus termitolestes W. M. Wheeler (Hymenoptera: Formicidae). — Niger. Entomol. Mag. 2: 14-16
 
 
 
 Bolton, B. 1975. A revision of the ant genus Leptogenys Roger (Hymenoptera: Formicidae) in the Ethiopian region with a review of the Malagasy species. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 31: 235—305
 Bolton, B. 1976. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). Constituent genera, review of smaller genera and revision of Triglyphothrix Forel. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 34: 281—379
 Bolton, B. 1977. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Oriental and Indo-Australian regions, and in Australia. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 36: 67-151
 Bolton, B. 1979. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Malagasy region and in the New World. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 38: 129—181
 Bolton, B. 1980. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Ethiopian zoogeographical region. — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 40: 193—384
 
 Bolton, B. 1987. A review of the Solenopsis genus-group and revision of Afrotropical Monomorium Mayr (Hymenoptera: Formicidae). — Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 54: 263—452
 Bolton, B. 1990. Abdominal characters and status of the cerapachyine ants (Hymenoptera, Formicidae). — Journal of Natural History. 24: 53-68
 Bolton, B. 1990. The higher classification of the ant subfamily Leptanillinae (Hymenoptera: Formicidae). — Systematic Entomology. 15: 267—282
 Bolton, B.; Belshaw, R. 1993. Taxonomy and biology of the supposedly lestobiotic ant genus Paedalgus (Hym.: Formicidae). — Systematic Entomology. 18: 181—189
 Bolton, B. 2007. Taxonomy of the dolichoderine ant genus Technomyrmex Mayr (Hymenoptera: Formicidae) based on the worker caste. — Contributions of the American Entomological Institute 35(1): 1-149.
 Bolton, B. & Fisher, B.L. 2008. The Afrotropical ponerine ant genus Asphinctopone Santschi. — Zootaxa 1827: 53-61.
 Bolton, B. and B. L. Fisher. 2008. The Afrotropical ponerine ant genus Phrynoponera Wheeler (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa 1892: 35-52.
 Bolton, B. and B. L. Fisher. 2008. Afrotropical ants of the ponerine genera Centromyrmex Mayr, Promyopias Santschi gen. rev. and Feroponera gen. n., with a revised key to genera of African Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae). — Zootaxa 1929: 1-37.

Див. також 
 Мурашки
 Мірмекологія

Примітки 

Британські ентомологи